Aceasta este o listă de piloți militari români de aviație, de la crearea aviației militare române până la finalul Primului Război Mondial. S-au folosit următoarele prescurtări:
 A. A. – Artilerie antiaeriană
 Av. – Aviația
 Es. – Escadrilă
 F – Farman (Tip de avion)
 Gr. Es. – Grup Escadrile
 Gr. Ar. – Grup Aeronautic
 N – Nieuport (Tip de avion)

Lista piloților în ordinea brevetării 
Lista brevetărilor între anii 1911–1916.

Referințe

Bibliografie
 Nicolae Balotescu, Dumitru Burlacu, Dumitru N. Crăciun, Jean Dăscălescu, Dumitru Dediu, Constantin Gheorghiu, Corneliu Ionescu,  Vasile Mocanu,  Constantin Nicolau, Ion Popescu-Rosetti,  Dumitru Prunariu, Stelian Tudose, Constantin Ucrain,  Gheorghe Zărnescu, Istoria Aviației Române, București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1984
 Valeriu Avram, Aviatori eroi din Primul Război Mondial, fără mormânt, Eroi și morminte (Comunicări ale sesiunii din 10 decembrie 2008 a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor) Vol. II , Ed. Alfa MDN – Buzău
 Andrei Popete - Pătrașcu, Aviatori gorjeni în războiul de întregire 1916-1919, 27 mai 2009, Simpozionul Judetean „Gorjul – Străveche vatră de istorie românească”, Ed. a XXIV-a „Contribuții gorjene la făurirea României Mari (1916-1919)”
 Titus Axente, Vasile Craiu, București: Editura Modelism, 1998, ISBN 973-97984-5-4

Lectură suplimentară
 Valeriu Avram, Aeronautica Română în campania din vara anului 1917, Revista de Istorie Militara 3(43), 1997
 Valeriu Avram, Zburătorii României Mari, Buzău: Ed. Alpha MDN, 2007, ISBN 978-973-787-196-1
 Valeriu Avram, Istoria aeronauticii militare romane, 1910-1916, Pitești: Ed. Tiparg, 2003, ISBN 978-973-802-990-3
 Valeriu Avram, Aeronautica română în Războiul de Întregire Națională (1916-1919),  București: Editura Militară, 2012, ISBN 978-973-320-900-3

Legături externe
 http://europapress.over-blog.com/article-romania-in-primul-56168242.html

Piloți români de aviație
România în Primul Război Mondial
Liste legate de conflicte militare